Вергани () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Вергани, Бениамино (1863—1927) — итальянский шахматист.
 Вергани, Орио (1898—1960) — итальянский прозаик.